

Пейнт — місто, штат Пенсільванія
 Пейнт Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Пейнт Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія